El Pueblito puede referirse a:

 El Pueblito, localidad en la provincia de Catamarca, Argentina;
 El Pueblito, localidad en el departamento Colón, Provincia de Córdoba, Argentina;
 El Pueblito, localidad en el departamento San Javier, Provincia de Córdoba, Argentina;
 El Pueblito, cabecera municipal del municipio de Corregidora, Querétaro, México;
 El Pueblito, localidad del estado de Durango, México;
 El Pueblito, localidad del estado de Sonora, México, también llamada Kilómetro Nueve.